Баумгартен может означать:

 Персоналии 
 Баумгартен — дворянский род.
 Баумгартен, Адольф (1915—1942) — немецкий боксёр.
 
 Баумгартен, Василий Фёдорович (1879—1962) — российский и югославский архитектор.
 Баумгартен, Германн (1825—1893) — немецкий историк, публицист.
 
 Баумгартен, Зигмунд Якоб (1706—1757) — немецкий богослов, философ и историк.
 Баумгартен, Иван Евстафьевич (1779—1846) — генерал-майор, участник Наполеоновских войн.
 Баумгартен, Иоганн Кристиан Готтлоб (1756—1843) — немецкий ботаник, миколог и врач.
 
 Баумгартен, Константин Ермолаевич (1819—1902) — генерал от кавалерии
 Баумгартен, Леонтий Николаевич (1853—1931) — генерал от кавалерии, почётный опекун, участник русско-японской войны 1904—1905 гг., сын Н. К. Баумгартена.
 
 Баумгартен, Павел Петрович (1809—1881) — генерал-майор, участник Кавказской войны.
 Баумгартен, Пауль (1900—1984) — немецкий архитектор и профессор высшей школы искусств в Берлине.
 Баумгартен, Роман Карлович (1887—1963) — полковник, герой Первой мировой войны.
 Баумгартен, Ференц Фердинанд (1880—1927) — венгерский писатель, критик, историк литературы.
 Баумгартен, Юрген (род. 1946) — мотогонщик, каскадер и бизнесмен. Двойные фамилии 
 Баумгартен-Крузиус, Детлов Карл Вильгельм (1786—1845) — германский филолог и педагог.
 Баумгартен-Крузиус, Людвиг Фридрих Оттон (1788—1843) — немецкий богослов; профессор теологии Йенского университета.

 Топонимы 
 Баумгартен-бай-Гнас — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Баумгартен — коммуна в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.
 Баумгартен-ан-дер-Марх — деревня в Нижней Австрии с близлежащим газораспределительным центром.
 Баумгартен — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.